Ĳ – ligatura liter i oraz j używana w języku niderlandzkim
 Muziekgebouw aan 't IJ – główna sala koncertowa w Amsterdamie